Federico Suárez puede hacer referencia a:
 Federico Suárez Verdeguer (1917-2005), historiador y sacerdote español.
 Federico Suárez Hurtado (1957-), político socialista español.